Ранчо ел Комплементо има више значења:

 Ранчо ел Комплементо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Комплементо (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику